Stanisław Solecki (1896–1956) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Solecki – działacz niepodległościowy, 15 czerwca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Solecki (1900–1945) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, inżynier, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przypisy